Lättenbächli – von Lätt (Letten) für Lehm, Mergel, Tonerde – ist ein Gewässername in der Schweiz:

 Lättenbächli (Bättelweidbach), rechter Zufluss des Bättelweidbachs bei Landikon (Birmensdorf), Kanton Zürich
 Lättenbächli (Dorfbach), rechter Zufluss des Dorfbachss in Geroldswil, Kanton Zürich
 Lättenbächli (Eibach), rechter Zufluss des Eibachs (zur Ergolz) bei Gelterkinden, Kanton Basel-Landschaft

Siehe auch:
 Lättenbach
 Lettenbach